Взрыв в Кишинёве — инцидент, произошедший 7 июня 2011 года в центре Кишинёва, столицы Молдавии. Машина марки Lada, припаркованная у офиса федерации тенниса Молдавии взорвалась. Единственный погибший — глава федерации Игорь Цуркан.

Взрыв 
У офиса федерации тенниса Молдавии с вечера 6 июня был припаркован автомобиль марки Lada. Он имел российские номера, и не принадлежал ни одному из сотрудников офиса, согласно заместителю Цуркана, Марине Таубер.

Когда возле автомобиля проходил глава федерации, Игорь Цуркан, автомобиль взорвался. Цуркана доставили в больницу с серьёзными ранениями — у него были ранены ноги, живот и голова. В итоге, Цуркан скончался в больнице через несколько часов после взрыва. Первоначально сообщалось о трёх погибших, однако позже примаром Кишинёва Дорином Киртоакэ было объявлено, что больше погибших или пострадавших не было. Сообщалось также о том, что Цуркан якобы сел в свою машину, завёл мотор, и после этого произошёл взрыв рядом стоящего, возможно заминированного, автомобиля.

В результате взрыва и пожара также пострадали две машины, стоявшие рядом, одна из которых принадлежала Цуркану.

Расследование 
Игорь Цуркан вёл кампанию по продвижению Михая Годею на должность примара Кишинёва, когда в городе шли выборы мэра. Более того, согласно новостному агентству Associated Press, Цуркан также был вовлечен в строительный сектор экономики Молдавии.

Заместительница Цуркана, Марина Таубер, описала взрыв как «убийство», и сказала, что из-за вовлеченности в политику Цуркану приходили угрозы, однако премьер-министр Молдавии на то время — Владимир Филат — сказал, что ещё слишком рано делать выводы о случившемся.

Представитель МВД, Кирилл Моцпан, сказал, что это мог быть как и несчастный случай со взрывом газа, так и целенаправленный подрыв взрывчатки.

Примечания 

Убийства, совершённые в 2011 году
2011 год в Молдавии
Политические убийства
История Кишинёва
Июнь 2011 года
События 7 июня